Iliyan Kiryakov (Lesicheri, 4 de agosto de 1967) é um ex-futebolista profissional búlgaro, que atuava como meio-campo,

Carreira 
atuou no futebol búlgaro, espanhol, cipriota, mas, fez sucesso na Escócia, onde atuou no Aberdeen Football Club, Raith Rovers e Airdrieonians.

Carreira 
Iliyan Kiryakov integrou a Seleção Búlgara de Futebol na Eurocopa de 1996 e na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do Aberdeen Football Club
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996